Жупа — історична адміністративно-територіальна одиниця в Центральній Європі та на Балканах.
 Жупа — територіальне об'єднання кількох племен у давніх південних і західних слов'ян.
 Жупа — соляна копальня чи солеварня у Галичині.
 Жупа (Рашка) — перша та найуспішніша середньовічна держава сербів.
 Комітат (жупа) — історична адміністративно-територіальна одиниця в Угорському королівстві в період з X століття до 1920 року.
 Жупа чи китиця — куль соломи з головкою для покриття стріхи

Топонім 

 Жупа — село в Румунії
 Жупа — населений пункт у Хорватії, у Сплітсько-Далматинській жупанії
 Жупа — поселення в Словенії, в общині Трбовлє, Засавський регіон

Див. також 
 Жупанія
 Жупан